Rödmunstetra (Petitella georgiae) är en fiskart som beskrevs av Jacques Géry och Boutière, 1964. Rödmunstetra ingår i släktet Petitella och familjen Characidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar